North Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Hill Historic District (Ohio), ID-Nr. 87000469
 North Hill Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 00000056